Ел Еспириту има више значења:

 Ел Еспириту (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Еспириту (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Еспириту (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Еспириту (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Еспириту (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспириту (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Еспириту, Сабино Гордо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Еспириту (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Еспириту (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Еспириту (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Еспириту (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспириту (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспириту (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику